UNOSOM, després UNOSOM I, primera missió de l'ONU a Somàlia (1992)
 UNOSOM II, tercera missió de l'ONU (segona del mateix nom) a Somàlia (1993-1995)